Georg Lienbacher ist der Name folgender Personen:

* Georg Lienbacher (Politiker) (1822–1896), österreichischer Jurist, Richter und Politiker
 Georg Lienbacher (Rechtswissenschaftler) (* 1961), österreichischer Jurist, Rechtswissenschaftler und Verfassungsrichter